Rivière aux Rats kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, Québec, lat 47,22, long -72,89), 
 Rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, Québec, lat 47,62, long -72,37), 
 Rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, Québec, lat 48,89, long -72,24), 
 Rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, Québec, lat 49,24, long -63,12), 
 Rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, Manitoba), 

Robotskapade Kanadaförgreningar